Snamenka (kyrillisch Знаменка) ist der Name von Ortschaften:

in Russland:
 Siedlungen städtischen Typs:
 Snamenka (Orjol), in der Oblast Orjol
 Snamenka (Tambow, Snamenski), in der Oblast Tambow
 Dörfer:
 Snamenka (Region Altai), in der Region Altai
 Snamenka (Chakassien), in der Republik Chakassien
 Snamenka (Kaliningrad, Bagrationowsk), im Rajon Bagrationowsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Groß Hoppenbruch, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Snamenka (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Vorwerk Bruch, zu Kuggen, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)
 Snamenka (Kaliningrad, Nesterow), im Rajon Nesterow der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Leegen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Snamenka (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Klinthenen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Snamenka (Kirow), in der Oblast Kirow
 Snamenka (Krasnojarsk, Kuragino), im Rajon Kuragino der Region Krasnojarsk
 Snamenka (Krasnojarsk, Minussinsk), im Rajon Minussinsk der Region Krasnojarsk
 Snamenka (Primorje), in der Region Primorje

Dörfer in Weißrussland:
 Snamenka (Brest), in der Woblasz Brest
 Snamenka (Homel), in der Woblasz Homel
 Snamenka (Mahiljou), in der Woblasz Mahiljou
 Snamenka (Minsk), in der Woblasz Minsk

Dorf in der Ukraine:
 Snamenka (Ukraine), in der Oblast Kiew, Rajon Karliwka

Snamenka steht für:
 Snamenka-Schloss, ein Schloss am finnischen Meerbusen bei Sankt Petersburg (Russland)
 Snamenka (Straße), eine Straße im historischen Zentrum von Moskau (Russland)

Siehe auch:
 Snamjanka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung